Three Sisters je název hor:

 Three Sisters (Oregon)
 Three Sisters (Alberta)

Externí odkazy